Biografies:
 Cecilia Grierson (1859 - 1934), professora, filantropa i metgessa argentina.
 Cecilia, nom artístic de la cantautora espanyola Evangelina Sobredo Galanes (1948 - 1976).
 Cecilia Bartolomé (1943), directora de cinema, guionista i productora alacantina.
 Cecilia Roth (1956), actriu argentina.
 Cecilia Wikström (1965), política sueca.
 Cecilia Bartoli (1966), mezzosoprano italiana.
 Cecilia Blanco (1979), judoka espanyola.
 Cecilia Biagioli (1985), nedadora argentina.
 Toponímia:
 Santa Cecilia del Alcor, municipi de la província de Palència.
 Santa Cecilia de Trasancos, parròquia gallega.
 Cecilia, municipi de Louisiana.